Нижнетоемский сельсовет — сельсовет в Верхнетоемском районе Архангельской области.

История 
Нижнетоемский сельсовет был сформирован, наряду с другими четырнадцатью сельсоветами Верхнетоемского района, в апреле 1924 года и занимал территорию бывшей Нижнетоемской волости бывшего Сольвычегодского уезда Северо-Двинской губернии РСФСР. Административный центр сельсовета находился в селе Бурцевская, на слиянии рек Нижняя Тойма и Северная Двина.

Этнограф Юрий Арбат, изучавший народное искусство Архангельской области в 1960-х годах, так описал это место:
Нижняя Тойма — это тоже не село, а, как и Мокрая Едома и Дракованова Кулига, — группа деревень, объединённых общим названием. Если стоять у речки Нижней Тоймы спиной к Северной Двине — справа прибрежный посёлок Стрелка, прямо на мысу, образуемом двумя реками. Ещё правее кирпичное здание школы-интерната и столовой сельпо, а за ним село Красная Гора. Поглубже Холм (Бурцевская), Загорье. На взгорье — Наволоцкая, а за ней центр сельского Совета — Вижница. Слева, на другом мысу Нижней Тоймы, — Городище. Видно, там в древние времена стояло укрепление, с двух сторон защищенное водой. Поглубже — Нижний Ручей, названный так по протоке Северной Двины, затем тесно слившиеся Абакумовская, Первая и Вторая Жерлыгинские. Одиннадцать этих деревень и составляют Нижнюю Тойму.

В Нижней Тойме был центр традиционного ремесла — росписи по дереву, выделенной в отдельную специалистами Загорского музея лишь в 1959 году. Нижнетоемскую роспись сравнивают с Борецкой и Пермогорской, а также — с Шенкурской росписью. Отличительной особенностью нижнетоемской прялки являлась ярко раскрашенная токарная ножка, а на обратной стороне лопасти — зеркальце для пряхи.

В 1992 году Нижнетоемский сельсовет как орган местного самоуправления был преобразован в сельскую администрацию. В 2006 году согласно Постановлению правительства Архангельской области от 2004 года территория Нижнетоемской сельской администрации вошла в состав муниципального образования (сельского поселения) Афанасьевского. В администрации сельского поселения имелся Отдел по управлению территорией Нижнетоемского сельского совета.

Состав сельсовета в 1939 году:
 деревня Аввакумовская
 деревня Большая Панфиловская
 конец Бор
 деревня Бурцевская
 деревня Георгиевская
 деревня Жерлыгинская 1-я
 деревня Жерлыгинская 2-я
 деревня Ивано-Осиевская
 деревня Красногорская
 деревня Лукинская
 деревня Малая Панфиловская
 завод Метил
 деревня Митроницкая
 деревня Наволоцкая
 деревня Нижний Ручей
 лесобаза Нюхмиж
 майдан Обарза
 майдан Пазуха
 деревня Степановская
 деревня Тенитиловская
 деревня Часовенская
 майдан Шадрова
 лесобаза Шошельцы

Населённые пункты 

 д. Аввакумовская
 д. Большая Панфиловская
 д. Борисовская
 д. Борисовская 2-я
 д. Борисовская 3-я
 д. Боровина
 д. Бурцевская (адм. центр)
 д. Георгиевская
 д. Ивано-Осиевская
 д. Каменный Нос
 д. Красногорская
 д. Митронинская
 д. Наволоцкая
 д. Нижний Ручей
 п. Сплавной
 д. Степановская
 д. Узлиха
 д. Часовенская

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Нижнетоемского сельсовета Верхнетоемского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Литература 
 Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву: Новые находки. Систематизация. Современное состояние. — М.: Изобразительное искусство, 1970. — 199 с.: ил.
 Величко Н. К. Русская роспись. — М.: Хоббитека, 2023. — Серия: Золотая библиотека увлечений. — 224 с.: ил. — ISBN 978-5-462-01820-6.
 Круглова О. В. Народная роспись Северной Двины. — Москва: Изобразительное искусство, 1987. — 192 с.: ил.
 Тарановская Н. В., Мальцев Н. В. Русские прялки: Альбом. — Л.: Аврора, 1970. — 110 с.: ил.

Упразднённые сельсоветы Верхнетоемского района